Но́рма Мальдона́до (; 2 августа 1962, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Сыграла в таких телесериалах как «Расследование Джордан», «Скорая помощь» и спин-оффе телесериала «Герои». Также сыграла роль Розы в фильме «Наши мальчики» режиссёра Леонардо Рикани. Окончила Университет Джорджии и Университет Пуэрто-Рико. 6 сентября 1991 года Норма вышла замуж за Драгана Буха, от которого имеет двух сыновей — спортивного журналиста Йована Буха и актёра Николаса Буха.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США